SSW — аббревиатура. Может означать:
 SSW — обозначение румба зюйд-зюйд-вест (юго-юго-запад).
 SSW — прототип автомобиля Mitsubishi Space Wagon (Mitsubishi Chariot).